Rinfret ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Rinfret (1905–1994), kanadischer Jurist und Politiker
 Fernand Rinfret (1883–1939), kanadischer Autor, Journalist und Politiker
 Thibaudeau Rinfret (1879–1962), kanadischer Jurist und Bundesrichter